Volleybal stond voor het eerst op het programma van de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio als medaillesport. Er werd zowel een heren- als een damestoernooi gehouden.

Heren 
De 10 deelnemende landen speelden een halve competitie.

Uitslagen

Eindrangschikking

Dames 
De 6 deelnemende landen speelden een halve competitie.

Uitslagen

Eindrangschikking

Medaillespiegel

Externe link 
  Link naar officieel rapport Olympische Zomerspelen 1964

Volleybal
1964
Volleybal in 1964